Donnerkeil steht für:

 das fossilierte Innenskelett eines ausgestorbenen Kopffüßers, siehe Hartteile der Belemniten
 das steinzeitliche Steinbeil, siehe Steinbeil (Steinzeit) 
 Donnerkeil (Mythologie), in zahlreichen Mythen Attribut eines Gottes  
 ein Attribut der hinduistischen Götter Shiva, Indra und Vayu und Symbol im Buddhismus, siehe Vajra
 Donnerkeil (Heraldik), eine Wappenfigur, die Waffe des Zeus und Jupiter 

Siehe auch:
 Thunderbolt, englisch für „Donnerkeil“